Porra ima više značenja:
 Porra, Imperia
 Porra, Vicenza